Hannington (Hampshire)
 Hannington (Northamptonshire)
 Hannington (Wiltshire)